Николай Петрович Шевченко (1 августа 1934 — 9 июля 2020) — советский и российский муниципальный деятель. Почётный строитель России. Почётный гражданин города Старый Оскол (2002) и Белгородской области (2004).

Биография 
Родился 1 августа 1934 года в городе Паркоммуна Луганской области Украины.

До армии работал бурильщиком нефтяных и газовых скважин в Абхазии. В 1953—1960 годах проходил военную службу танкистом в Группе советских войск в Германии.

В 1960—1961 гг. — слесарь-монтажник, слесарь-трубопроводчик сварочно-монтажного треста в Краснодаре, с 1961 г. — слесарь-монтажник, бригадир слесарей-монтажников, заместитель начальника, начальник монтажного управления треста «Сибметаллургмонтаж» на строительстве Западно-Сибирского металлургического комбината в Новокузнецке.

Окончил Сибирский металлургический институт (1970 г.) и Московский институт управления (1980 г.).

В 1975 году, в соответствии с решением правительства СССР, был назначен управляющим трестом «Центрометаллургмонтаж» (с местом дислокации в Белгороде), созданным для возведения объектов мощного территориально-производственного комплекса на базе минеральных ресурсов Курской магнитной аномалии. Шевченко строил в Старом Осколе крупнейший в Европе цементный завод, рудоремонтный завод, Стойленский ГОК, Оскольский электрометаллургический комбинат — первенец отечественной бездоменной металлургии, в Губкине — Лебединский ГОК, десятки других объектов КМА.

В 1983—1987 гг. — первый секретарь Старооскольского горкома КПСС, в 1987—1990 гг. — председатель облисполкома Белгородского областного Совета народных депутатов. Также в 1985—1990 гг. — депутат Верховного Совета РСФСР.

В 1990—1993 гг. — народный депутат РСФСР, являлся членом Комиссии Съезда народных депутатов России по разработке новой Конституции Российской Федерации.

В 1990—1995 гг. — директор-распорядитель строящегося металлургического завода в городе Аджаокута, Республика Нигерия.

С марта 1996 года по 17 октября 2007 года — глава администрации города Старый Оскол и Старооскольского района Белгородской области. На эту должность избирался три раза подряд — в 1996, 1999 и 2003 годах. Под его руководством Старооскольский регион занял лидирующие позиции в стране по социально-экономическому и культурному развитию, Старый Оскол неоднократно становился призёром Всероссийского конкурса на звание «Лучший благоустроенный город России».

С 1997 по 2005 г.— депутат Белгородской областной Думы двух созывов.

Избирался заместителем председателя Совета муниципальных образований Белгородской области, членом Координационного Совета представителей российских городов чёрной металлургии.

В 2020 году решением Совета депутатов округа Центру образования №1 «Академия знаний» присвоено имя Николая Шевченко, а в сентябре 2021 года на здании установили мемориальную доску с его портретом. По инициативе старооскольских депутатов именем Николая Шевченко также могут назвать одну из улиц города.

Семья 
 Жена Людмила

Награды 
Отмечен многими государственными наградами СССР и Российской Федерации. В их числе:

 орден Трудового Красного Знамени (1965)
 орден Ленина (1971)
 орден Октябрьской революции (1981)
 орден Дружбы народов (1985)
 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1999)
 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2004)
 медаль «За заслуги перед землей Белгородской» (2004)
 высший знак отличия Белгородской области — коллекции памятных медалей «Прохоровское поле-третье ратное поле России» 1 степени (2007).
 по итогам Всероссийского конкурса в 2005 году удостоен звания «Лучший муниципальный служащий»
 награды иностранных государств

Литература и фильмы 
 Юность на стройках Сибири. Сокращ. стенограф. отчет первого слёта молодых строителей Сибири и Дальнего Востока 26-27 сентября 1963 г. — Москва: Стройиздат, 1964. — 160 с.: илл.
 За высотою — высота (Из опыта формирования трудового коллектива ордена Ленина треста «Сибметаллургмонтаж»). / В. Г. Толчинский, С. Н. Щербинин. — Кемерово: Кемер. кн. изд-во, 1973. — 64 с.: илл.
 Проникающее ранение. Роман./Гарий Немченко. — Собрание соч. в 5-ти томах, т.1. — Москва, Спас, 1997. — 462 с.
 Пламенные годы Запсиба. / И. Г. Белый. — Кемерово: Кемер. кн. из-во. — 2001.- 319 с.: илл.
 Старый Оскол: /Л. Я. Гильман, В. В. Овчинников. Ред. В. А. Вербкин. — Белгород, ОАО «Белгородская областная типография», 2007. — 380 с.: илл.
 От сердца к сердцу: о тех, кому присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области» / Ю. Г. Анциферов. — Белгород, Белгородская областная типография, 2009. — 357 с.: илл.
 Бригадир. Документальный роман. Размышления о Старом Осколе, о старом друге, о старом товариществе. /Гарий Немченко. — Воронеж, 2011. — 700 с. : илл.
 Славные люди Белгородчины. — Белгород, 2012.- 90 с.: илл.
 Старый Оскол: на рубеже веков. / Виктор Вербкин. — Старый Оскол, изд-во редакции газеты «Оскольский край», 2015. — 354 с.: илл.
 Слово о потерянном Союзе. Документально-художественное издание. Изд. 3-е, перераб. и доп. / Юрий Людоговский. -Белгород: Константа, 2018.- 368 с.: илл.
 Запсиб. Жизнь моя. Докум. фильм, 2 части. / Кемеровская студия телевидения. — Кемерово, 1973—1974 гг.
 Верность призванию. Документальный фильм к 70-летию Н. П. Шевченко./ Производство телекомпании ОАО «РТТ» — 9 канал, Старый Оскол, 2004 г.
 Тепло, подаренное людям. Докум. фильм. /Производство телекомпании ОАО «РТТ». — Старый Оскол, 2014.
 Иного не дано. Очерк жизни и деятельности Николая Петровича Шевченко, инженера-строителя, государственного, хозяйственного и политического деятеля, почётного гражданина города Старый Оскол и Белгородской области, почётного строителя России. — Воронеж: Воронежская областная типография — издательство им. Е. А. Болховитинова. — 2019. — 320 с.; цв.илл.

Память 
 Центр образования №1 «Академия знаний» в микрайоне Степной. 
 В Старом Осколе именем Шевченко назван один из проспектов города.
 В 2022 году в микрайоне Надежда возле дворца загса торжеств города Старый Оскол был установлен бюст Н. П. Шевченко.

Примечания

Ссылки 
 Его трижды избирали всенародно!
 По состоянию здоровья
 Официальный сайт органов местного самоуправления

Инженеры-строители
Выпускники Сибирского индустриального университета
Первые секретари Старооскольского горкома КПСС
Председатели Белгородского облисполкома
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Народные депутаты России
Депутаты Белгородской областной Думы
Главы Старого Оскола

Почётные граждане Старого Оскола
Делегаты XXVII съезда КПСС
Умершие в Старом Осколе